Hymenagaricus — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1981 року.

Поширений рід містить види, що зростають в основному в тропічних регіонах.

Список видів
Згідно Index Fungorum (станом на 27 жовтня 2013 р.):
Hymenagaricus alphitochrous (Berk. & Broome) Heinem. 1981
Hymenagaricus ardosiaecolor  (Heinem.) Heinem. 1985
Hymenagaricus caespitosus D.A.Reid & Eicker 1995 – Africa
Hymenagaricus calicutensis Heinem. & Little Flower 1984
Hymenagaricus canoruber (Berk. & Broome) Heinem. & Little Flower 1984
Hymenagaricus cylindrocystis Heinem. & Little Flower 1984
Hymenagaricus epipastus (Berk. & Broome) Heinem. & Little Flower 1984 – Sri Lanka
Hymenagaricus fuscobrunneus  D.A.Reid & Eicker 1998 – South Africa
Hymenagaricus hymenopileus  (Heinem.) Heinem. 1981
Hymenagaricus kivuensis  Heinem. 1984
Hymenagaricus laticystis  Heinem. 1985
Hymenagaricus nigrovinosus  (Pegler) Heinem. 1981
Hymenagaricus nigroviolaceus Heinem. 1985
Hymenagaricus ochraceoluteus  D.A.Reid & Eicker 1998 – South Africa
Hymenagaricus olivaceus Heinem. 1985
Hymenagaricus pallidodiscus  D.A.Reid & Eicker 1999 – South Africa
Hymenagaricus rufomarginatus  D.A.Reid & Eicker 1998 – South Africa
Hymenagaricus subaeruginosus  (Berk. & Broome) Heinem. & Little Flower 1984
Hymenagaricus taiwanensis  Zhu L.Yang, Z.W.Ge & C.M.Chen 2008 – Taiwan

Примітки

Джерела 
 Heinemann, P. 1981. Hymenagaricus Heinem. gen. nov. (Agaricaceae). Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique. 51(3-4):465-466 - P.465

Роди грибів
Печерицеві